Guadalcanal steht für:

 Guadalcanal (Sevilla), Ort in der Provinz Sevilla, Spanien
 Guadalcanal (Provinz), Provinz der Salomonen
 Guadalcanal (Insel), Insel der Salomonen

Siehe auch:
 Schlacht um Guadalcanal, Schlacht um die Insel Guadalcanal (1942–1943)
 USS Guadalcanal